Un arasement peut faire référence à :
Arasement, partie d'un tenon
Arasement, surface supérieure d'une assise de maçonnerie